Zumbi (ou zombie) — morto-vivo

Geografia do Brasil
Praia do Zumbi — do Rio Grande do Norte

Bairros
Zumbi dos Palmares (Manaus)
Zumbi (bairro do Rio de Janeiro)

Música

Bandas brasileiras
Zumbi do Mato — de rock
Nação Zumbi — de Manguebeat
Nação Zumbi (álbum) — da banda Nação Zumbi
Zumbi (álbum) — da banda Golpe de Estado

Canções
África_Brasil_(Zumbi) — canção de Jorge Ben Jor
Zombie (canção) — canção da banda The Cranberries

Outros 
Zumbi dos Palmares — líder do Quilombo de Palmares
Zumbi Esporte Clube — clube brasileiro de futebol da cidade de União dos Palmares

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música